Seona est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Seona, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seona, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seona, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Seona, un village situé dans la municipalité de Donja Motičina, comitat d'Osijek-Baranja.